Никола́ус Жаке́н (; 1727—1817) — австрийский ботаник, химик и металлург.

Член Лондонского королевского общества (1788), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1780), корреспондент Парижской академии наук (1804).

Занимался медицинской практикой в Вене и в 1754—1759 совершил по поручению императора Франца I большое путешествие по Америке (особенно Вест-Индии), чтобы приобрести новые растения для императорских садов.

Вернувшись, стал профессором химии и ботаники сначала в Банска-Штьявница, а затем в Вене, где был также директором Академического, а позже Шёнбруннского садов.

В 1806 году получил баронское достоинство.
В 1806 году был избран почётным членом Московского общества испытателей природы.

Его сын, Йозеф Франц фон Жакен в 1797 году стал его преемником как руководитель Ботанического сада в Вене.

Главные труды 
 «Flora austriaca», 1773—1778, 5 томов, с 450 раскрашенными таблицами;
 «Enumeratio stirpium», 1762
 «Selectarum stirpium americanarum historia», 1763 и 1780, с 264 таблицами;
 «Observationes botanicae», 1764, 4 тома, со 100 таблицами;
 «Hortus botanicus Vindobonensis», 1770—1776, 3 тома, с 300 таблицами;
 «Icones plantarum rariorum», 1781—1793, 3 тома, с 648 таблицами;
 «Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia» 1786—1796, 5 томов, со 106 таблицами;
 «Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones», 1797—1804, 4 тома, с 500 таблицами;
 «Stapeliarum in hortis Vindobonensibus cultarum descriptiones», 1806, с 64 таблицами.

Названы в честь Жакена 
 Линней назвал в честь Жакена род Jacquinia из семейства Теофрастовые.
 род Jacquiniella из семейства Орхидные.
 Жакен изображён на почтовой марке Австрии 1977 года.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Химики Австрии
Металлурги Австрии
Преподаватели Венского университета
Члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Московского общества испытателей природы (до 1917 года)
Члены Баварской академии наук